Saro peut désigner :
 Saro, un genre de caprins aussi nommé « Capricornis »
 Saro, une commune de Cantabrie
 le saro ou mandravasarotra (Cinnamosma fragrans), un arbuste malgache

Voir aussi 
 Särö, une localité suédoise